AEGON Championships 2015 года — 113-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2015 году турнир прошёл с 15 по 21 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Григор Димитров
 в парном разряде —  Александр Пейя и  Бруно Соарес

Общая информация 
В турнире приняло участие пять теннисистов из Топ-10. Первым номером посева в одиночном турнире стал Энди Маррей (№ 3 в мире на тот момент), а вторым Станислас Вавринка (№ 4 в мире). Прошлогодний чемпион Григор Димитров защищал свой титул в качестве шестого номера посева, но проиграл во втором раунде Жилю Мюллеру. Также во втором раунде выбыл и швейцарец Вавринка, уступивший южноафриканцу Кевину Андерсону. Маррей на правах фаворита смог выиграть титул, обыграв в финале Кевина Андерсона. Для британца титул на местных соревнованиях стал четвёртым в карьере (до этого он побеждал в 2009, 2011 и 2013 годах). В основных соревнованиях принял участие один представитель России Михаил Южный, который проиграл уже в первом раунде.

Прошлогодние чемпионы парных соревнований Александр Пейя и Бруно Соарес защищали свой титул в качестве первых номеров посева. Пройдя в полуфинал они проиграли французскому дуэту Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер. Они в итоге и стали победителями турнира, переиграв в финале Ненада Зимонича и Марцина Матковского.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Энди Маррей обыграл  Кевина Андерсона со счётом 6-3, 6-4.
 Маррей выигрывает 3-й титул в сезоне и 34-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маррей выигрывает AEGON Championships в четвёртый раз.
 Андерсон уступает свой 2-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финальные раунды

Парный турнир 
 Пьер-Юг Эрбер и  Николя Маю обыграли  Марцина Матковского и  Ненада Зимонича со счётом 6-2, 6-2.
 Эрбер выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маю выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 AEGON Championships
 Мировой тур ATP 2015 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2015 года
2015
2015 год в Лондоне